Qal‘ah-ye Shahr är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Sar-e Pol, i den norra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Qal‘ah-ye Shahr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qal‘ah-ye Shahr är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Qal‘ah-ye Shahr ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Ghundow Sanak,  meter över havet,  kilometer väster om Qal‘ah-ye Shahr. Runt Qal‘ah-ye Shahr är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Qal‘ah-ye Shahr består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sar-e Pol (provins)